Tatarów – wieś na Ukrainie
 Tatarów – wzniesienie w Gorcach